Monte Grande (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Monte Grande (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Monte Grande (berg), een berg op het Kaapverdische eiland Santa Luzia